Појам Фридрих од Саксоније може да се односи на:

 Фридрих I, изборник Саксоније
 Фридрих II, изборник Саксоније, кнез-изборник Саксоније
 Фридрих III, изборник Саксоније, кнез-изборник Саксоније
 Фридрих Кристијан, изборник Саксоније, кнез-изборник Саксоније
 Фридрих од Саксоније